Xaver steht für:
 Xaver, männlicher Vorname
 Xaver und sein außerirdischer Freund, kurz Xaver, deutscher Film von 1985
 Orkan Xaver, Orkan in Nordeuropa im Dezember 2013
 Xaver, deutscher Rapper 

Siehe auch:
 Franz Xaver (1506–1552), eigentlich Francisco de Xavier, spanischer katholischer Heiliger